Moberg kan som auktorsförkortning betyda:

 Arne Moberg (1950–), svensk lepidopterolog
 J. Roland Moberg, svensk lichenolog

Robotskapade auktorsförkortningar